Шэйен Сильвер (, настоящее имя Кара Фон Болу, ; род. 18 июля 1978 года, Сан-Клементе, Калифорния, США) — американская порноактриса.

Биография 
Шэйен родилась в Калифорнии в семье с французскими, индейскими и ирландскими корнями. Её отец был лесником, своё детство она провела в дикой местности. После окончания средней школы она начала карьеру в качестве танцовщицы в Лас-Вегасе, используя имя — Wildcat. Этот псевдоним она также использовала, когда начала сниматься в фильмах для взрослых. В 1999 году Шайенн заключила контракт с компанией — Vivid Entertainment. Она принимала участие в шоу Говарда Стерна(1998), «Man Show»(1999), «Wild On!»(1997), клипе N.E.R.D — «Lapdance». В декабре 2001 года Шэйен Сильвер была выбрана Penthouse Pet. В 2003 году она снялась в фильме «This Girl’s Life», который вдохновил её на изменения в карьере, она ушла из порноиндустрии. 23 июля 2005 Шэйен вышла замуж. В декабре того же года, в то время она снималась в «The Villikon Chronicles: Genesis of Evil», она и её муж попали в серьёзную автомобильную аварию, Шайен получила тяжёлый перелом черепа, кровоизлияние в мозг и была доставлена в травматологический центр в штате Колорадо. После продолжительной реабилитации, Шайен продолжила работу над фильмом «The Villikon Chronicles: Genesis of Evil», став со-исполнительным продюсером этого проекта.

Любимое времяпрепровождение Шэйен — пеший туризм и кемпинг, её любимая еда — то, что она поймала и приготовила сама.

Премии и номинации 
 2000 XRCO Awards номинация Best Group Scene
 2000 AVN Award номинация Best All Girl Sex Scene
 2000 Hot d'Or номинация Best New American Starlet

Примечания

Ссылки 

 
 Шэйен Сильвер на avn.com 
 интервью Шэйен Сильвер на lukeisback.com 
 интервью Шэйен Сильвер 
 интервью Шэйен Сильвер
 интервью Шэйен Сильвер 

Penthouse Pets
Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Эротические фотомодели США
Vivid Girls